Alexander Mackenzie kan avse:

* Alexander Mackenzie (1764–1820), brittisk upptäcktsresande
 Alexander Mackenzie (1822–1892), kanadensisk politiker 
 Alexander Mackenzie (1847–1935), skotsk tonsättare och dirigent
 Alexander Slidell Mackenzie (1803–1848), amerikansk sjöofficer